Bat Out Of Hell II : Back Into Hell — музичний альбом американського співака Міта Лоуфа. Виданий 14 вересня 1993 року лейблом Virgin Records, MCA. Загальна тривалість композицій становить 75:38. Альбом відносять до напрямку вагнеріанський рок.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Міт Лоуф